Formel E 2020-21 var 2020-21 sæsonen af verdensmesterskabet i Formel E. Det var 7. gang, at mesterskaberne bliver afholdt. Der var tolv deltagende hold og femogtyvende kørere. Sæsonen begyndte den 28. februar 2021 på Riyadh Street Circuit i Riyadh og sluttede den 15. august 2021 på Tempelhof Airport Street Circuit i Berlin.

2020-21 sæsonen var den første sæson hvor at serien officelt var blevet givet titlen som 'verdensmesterskab' af FIA.

Hollandske Nyck de Vries vandt kørermesterskabet, hans første Formel E mesterskab nogensinde. Holdmesterskabet gik til tyske Mercedes-EQ Formula E Team, som her også vandt deres første Formel E mesterskab.

Sæsonkalender

Hold og kørere 

Noter:

 - Dragon/Penske Autosport, DS Techeetah og Nissan e.dams skiftede motor i løbet af sæsonen.

Resultater

ePrix

Kørermesterskabet

Holdmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

2020–21